Carlos Enrique Estrada – ex calciatore colombiano
 Carlos Eduardo Estrada – allenatore del Guatemala
 Carlos Estrada (Demetrio Jorge Otero Logares, 1927-2001) – attore argentino